Poikpuoleinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Poikpuoleinen (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Poikpuoleinen (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar